Vauxhall 27 ist der Name folgender PKW-Modelle:

 Vauxhall 27, Sechszylindermodell, 1910 bis 1915 hergestellt, siehe Vauxhall Typ B
 Vauxhall 27 (1933), 1930 bis 1933 hergestellt